Kabinett Attlee steht für folgende Regierungen im Vereinigten Königreich:

 Kabinett Attlee I (1945–1950)
 Kabinett Attlee II (1950–1951)